Āghcheh Gonbad kan syfta på följande platser:

Iran 

 Āghcheh Gonbad (ort i Iran), Kurdistan, 
 Āqcheh Gonbad, ort, Zanjan, 

Robotskapade Iranförgreningar